Sentinel Range kan syfta på följande:

 Sentinel Range, Antarktis, en bergskedja i Antarktis
 Sentinel Range, British Columbia, en bergskedja i Kanada